Whetstone kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Whetstone, Leicestershire, England, Leicestershire, 
 Whetstone, London – en ort i Barnet, England

USA 

 Whetstone (ort i USA, Arizona, Cochise County, lat 31,96, long -110,34), 
 Whetstone (ort i USA, Arizona, Cochise County, lat 31,70, long -110,34), 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar